Bertrandus steht für:

 Bertrando (Kardinal) (Bertrandus de Sabellis; † um 1222), Kardinaldiakon von San Giorgio in Velabro
 Bertrand de Comps (Bertrandus de Compis oder Bertraundus de Cons; † 1239), Großmeister des Johanniterordens
 Bertrando d’Arvazzano (Bertrandus de Arvassani; † 1402), lombardischer Fürstbischof von Paderborn 

Siehe auch:
 Bertrand